Het 8ste wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 2 tot 12 december 1982 in Hongarije. 12 teams namen deel aan de strijd om de wereldtitel.

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

7de-12de plaats

1ste-6de plaats

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1982

Handbal in Hongarije
1982
Handbal in 1982
Handbal